Hanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Berg-Hanstjärnarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Hanstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Käll-Hanstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Spö-Hanstjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Hanstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hanstjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Ol-Hanstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Ol-Hanstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,54 ha)
Hanstjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Hanstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706561-140418), sjö i Krokoms kommun, 
Hanstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 707099-140538), sjö i Krokoms kommun, 
Nils-Hanstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Nils-Hanstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Nils-Hanstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708440-154656), sjö i Sollefteå kommun, 
Nils-Hanstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708484-154640), sjö i Sollefteå kommun,  (7,04 ha)
Hanstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (7,75 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn